Села:
 Червона Україна — колишня назва села Українка (Донецька область, Мангушський район)
 Червона Україна — колишня назва села Українка (Чернігівська область, Борзнянський район)
Кораблі:
 Крейсер «Червона Україна» — радянська назва легкого крейсера «Гетьман Богдан Хмельницький»
 Крейсер «Червона Україна» — радянська назва  ракетного крейсера «Варяг»

Див. також:
 Червона Українка